L'ellipticité est une quantité qui mesure le degré d'aplatissement d'une ellipse, aussi appelée excentricité.
 En optique, l'ellipticité est une mesure de la polarisation d'une onde électromagnétique
 En astronomie et en géométrie, l'ellipticité est une mesure de l'aplatissement d'une structure elliptique ou de la projection sur un plan d'une structure sphéroïdale.